«Dead End» puede referirse a:

Concepto 
 Dead End es el término en el idioma inglés para denominar una vía en punto muerto, también denominado callejón/calle sin salida, cul-de-sac o impasse.
 Dead End también es el término usado en el  Anime Mirai Nikki para referirse a que el personaje no tiene vuelta atrás, o sea, la muerte, a no ser de que cambie el futuro.

Cine y televisión 
 «Dead End» (Callejón/Calle sin salida) (1937), película estadounidense dirigida por William Wyler.
 «Dead End» (1969), película dirigida por Chang Cheh.
 «Dead End» (2003), película dirigida por Jean-Baptiste Andrea y Fabrice Canepa.
 «Dead End» (2006), película israelí.
 "Dead End" (1994), episodio de seaQuest DSV.
 "Dead End" (2001), episodio de la serie Angel.
 Dead End, personaje de Transformers.

Música 
 Dead End (1984-), banda japonesa.
 Dead End (1990), álbum de Turbo.
 Dead End (2001), álbum de The Newlydeads.
 Dead End (2012), canción de Faylan.
Variantes
 Dead Ends (1985-), banda filipina.